Изшор (устар. Из-Шор) — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО. Устье находится в 18 км от устья Большой Лохорты по правому берегу. Длина реки составляет 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Северная Сосьва до города Салехард, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби ниже впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Войкара
Реки Шурышкарского района